Скавениус,  — знатная датская фамилия, многие члены которой были видными дипломатами.
 Скавениус, Отто — министр иностранных дел Дании.
 Скавениус, Харальд — министр иностранных дел Дании.
 Скавениус, Эрик — министр иностранных дел Дании, также премьер-министр (1942-(1943) в годы немецкой оккупации.